Nitokris I (Szepenupet III) – boska małżonka Amona, córka Psametycha I. Urząd sprawowała w latach 659-586 p.n.e. Adopcja nastąpiła pod wpływem nacisku Psametycha, wywartego na Szepenupet II. Być może pod wpływem usilnych działań dyplomatycznych lub nawet interwencji militarnej. Samą adopcję opisuje tekst na steli, zwanej Stelą Adopcji. Zabytek ten znajduje się obecnie w Muzeum Egipskim w Kairze. Stela została odnaleziona w 1897 roku w Karnaku przez Georges'a Legraina. Wraz z adopcją Nitokris otrzymała od swego ojca posiadłości ziemskie oraz zapewnienie dostaw zaopatrzenia wraz z odpowiadającymi za to urzędnikami. Psametych I, wywodzący się z dynastii saickiej, zdawał sobie sprawę z ogromnego wpływu boskich małżonek: Szepenupet II i Amenardis II, wywodzących się z rodu władców kuszyckich. Dlatego też popierając i udzielając ogromnej pomocy swej córce dążył do zmniejszenia ich znaczenia. Aby zatuszować nieco swe dążenia zmienił imię swej córki z Nitokris na Szepenupet, co miało ją upodobnić do swych poprzedniczek, a w rzeczywistości pomóc osiągnąć pierwszorzędne znaczenie.
Imię własne - Nitokris, ukochana-przez-Mut

Imię tronowe - Pani-piękna, Mut

Bibliografia 
 
 

Boskie Małżonki Amona